Camilo Ugo Carabelli era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Daniel Altmaier ha sconfitto Tomás Martín Etcheverry con il punteggio di 6-1, 6-7(4-7), 6-4.

Teste di serie 

  Federico Coria (semifinale)
  Tomás Martín Etcheverry (finale)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Daniel Altmaier (campione)

  Juan Pablo Varillas (primo turno) 
  Camilo Ugo Carabelli (secondo turno) 
  Juan Manuel Cerúndolo (ritirato) 
  Timofej Skatov (secondo turno)

Qualificati 

  Giovanni Mpetshi Perricard (quarti di finale)
  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
  Genaro Alberto Olivieri (secondo turno)

  Nikola Milojević (quarti di finale) 
  Max Houkes (primo turno) 
  Jan Choinski (primo turno)

Lucky loser 

  Román Andrés Burruchaga (semifinale)
  Mariano Navone (primo turno)

  Miljan Zekić (primo turno)

Wildcard 

  Nicolás Álvarez (primo turno)
  Gonzalo Bueno (primo turno)

  Ignacio Buse (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Lima Challenger II 2022